Puebla del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Puebla del Río, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Puebla del Río (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar